Pförtner steht für:
 Pförtner, ein Beruf
 Magenpförtner in der Anatomie, siehe Pylorus

Pförtner ist der Familienname folgender Personen:
 Christiaan Pförtner (* 1966), deutscher Fußballspieler
 Heinrich VI. Pförtner († 1646), deutscher Zisterzienserabt
 Stephan Holthoff-Pförtner (* 1948), deutscher Rechtsanwalt und Unternehmer